Ljusörarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ljusörarna (Sottunga, Åland), 
 Ljusörarna, Iniö, Åboland,

Se även
Ljusören

Robotskapade Finlandförgreningar